Vulpești poate fi:

 Vulpești, Ungheni
 Vulpești, Olt, sat în comuna Dobroteasa, județul Olt, Oltenia, România
 Vulpești, Argeș, localitate în județul Argeș, Muntenia, România

Vezi și 
 Vulpe (nume de familie)
 Vulpescu (nume de familie)

 Vulpea (dezambiguizare)

Toponime românești